Il singolare del torneo di tennis Cidade de Vigo 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Máximo González che ha battuto in finale Marc López 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Luis Horna (quarti di finale)
 Iván Navarro (primo turno)
 Fernando Vicente (quarti di finale)
 Santiago Ventura (quarti di finale)

 Gorka Fraile (primo turno)
 Marc López (finale)
 Marcel Granollers (secondo turno)
 Assente

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Cidade de Vigo 2007